Ланюэжо́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Ланюэжоль — в департаменте Гар.
 Ланюэжоль — в департаменте Лозер.